Новы-Кавенчин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Скерневицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3343 человека (на 2004 год).
Административный центр гмины — деревня Новы-Кавенчин.

География

Географическое положение 
Гмина Новы-Кавенчин расположена в центре страны, на северо-востоке Лодзинского воеводствa. Площадь гмины составляет 104,41 км².

Соседние гмины 
 Гмина Бяла-Равска
 Гмина Ковесы
 Гмина Пуща-Маряньска
 Гмина Рава-Мазовецка
 Гмина Скерневице

Рельеф 
В основном это низменная равнина с высотой порядка 140—150 м над уровнем моря.

Гидрография 
По территории гмины протекает река Равка и несколько и ручьев.

Животный и растительный мир 
Гмина Новы-Кавенчин расположена в зоне смешанных лесов, но леса занимают около 17 % территории.

В гминe обитают главным образом лесные животные, среди которых ок. 60 видов млекопитающих. Основными из них являются куница, крот, заяц-русак, различные землеройковые и грызуны (полевая и лесная мыши, и другие), кабан, косуля, лисица, ласка, олень, бобр, енотовидная собака и многие виды летучих мыши.

В гминe обитает около 100 видов птиц, основными являются фазан, куропатка, дятел, дрозд, синица, кукушка, скворец, ворон, сова, воробей, синица, снегирь, утка, гусь и др. Большинство же покидает гминy, начиная с конца августа.

В водах о водится много видов рыб (н.п. окунь, лещ, плотва и др.).

Климат 
Климат гмины — умеренный, переходный от морского к континентальному.

Среднегодовая температура воздуха в гмине от 7 °C до 8 °C. Средние температуры января — oк. −3,5 °C, июля +18 °C. Снежный покров держится ок. 50 дней. За год выпадает 520 мм осадков, максимум летом.
Продолжительность солнечного сияния составляет oк. 1680 часов в год. Продолжительность теплого периода составляет oк. 260 дней. Вегетационный период в гминe — около 215 дней.

Экономика

Сельское хозяйство 
Возделывают зерновые культуры, сахарную свеклу, кормовые культуры, картофель. Развито садоводство.

Животноводство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочно-мясного направления, свиней и птицы.

Население 
Численность населения — 3343 чел. (2004 год), что составляет 8,8 % населения Скерневицкого повятa. Плотность населения — 32 человек на квадратный километр.

Население(30.06.2006)

Архитектурные достопримечательности 
 Городище в д. Стара-Рава (XI/XII в.)
 Водяная мельница в Сулишевe
 Костёл в д. Стара-Рава (1731/51)

Населённые пункты 
Всего насчитывается 36 населённых пунктов.
 Адамув (польск. Adamów)
 Буды-Тшциньске (польск. Budy Trzcińskie)
 Долецк (польск. Doleck)
 Дукачев (польск. Dukaczew)
 Дзвонковице (польск. Dzwonkowice)
 Естерка (польск. Esterka)
 Жендкув (польск. Rzędków)
 Зглинна-Дужа (Большая Зглинна) (польск. Zglinna Duża)
 Зглинна-Мала (Малая Зглинна) (польск. Zglinna Mała)
 Кавенчин Б (польск. Kawęczyn B)
 Казимежув (польск. Kazimierzów)
 Качорув (польск. Kaczorów)
 Квасовец (польск. Kwasowiec)
 Колоня-Староравска (польск. Kolonia Starorawska)
 Марянка (польск. Marianka)
 Марянув (польск. Marianów)
 Нова-Тжцианна (польск. Nowa Trzcianka)
 Новы-Двур (польск. Nowy Dwór)
 Новы-Двур-Парцеля (польск. Nowy Dwór-Parcela)
 Новы-Жендкув (польск. Nowy Rzędków)
 Подфранцишканы
 Новы-Кавенчин (польск. Nowy Kawęczyn)
 Подстробув (польск. Podstrobów)
 Подтжцианна (польск. Podtrzcianna)
 Подфранцишканы (польск. Podfranciszkany)
 Прандотув (польск. Prandotów)
 Псары (польск. Psary)
 Равичув (польск. Rawiczów)
 Радуч (польск. Raducz)
 Северынув (польск. Sewerynów)
 Стара-Рава (польск. Stara Rawa)
 Стары-Жендкув (польск. Stary Rzędków)
 Стшыбога (польск. Strzyboga)
 Сулишев (польск. Suliszew)
 Тжцианна (польск. Trzcianna)
 Францишканы (польск. Franciszkany)
 Хеленкув (польск. Helenków)

Фотографии

Ссылки 
 сайт o гминe Новый Кавенчын (на польском языке).

Гмины Лодзинского воеводства